Tim Van Berkel (* 29. Juni 1984 in Albury als Timothy Peter Van Berkel) ist ein Triathlet aus Australien. Er ist dreifacher Sieger über die Triathlon-Langdistanz (2008 in Busselton, 2010 und 2011 in Kopenhagen). Er wird in der Bestenliste australischer Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.

Werdegang 
Tim Berkel startete 2001 bei seinem ersten Triathlon und 2007 erstmals über die Triathlon-Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen).

Sieger Ironman 2008 
Im Dezember 2008 gewann er im Alter von 24 Jahren den Ironman Western Australia und war damit der zweitjüngste Ironman-Gewinner – nur zwölf Tage älter als der Deutsche Thomas Hellriegel bei dessen Sieg beim Ironman Lanzarote im Jahr 1995.

Im August 2010 gewann er auf der Langdistanz den Challenge Copenhagen und er konnte 2011 seinen Sieg aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Siebter Ironman Hawaii 2014 
Im Oktober 2014 belegte er beim Ironman Hawaii (Ironman World Championship) den siebten Rang. Beim Ironman Cairns konnte er im Juni 2016 die erstmals hier ausgetragenen Ironman Asia-Pacific Championships für sich entscheiden. Im Oktober 2017 belegte der damals 33-Jährige beim Ironman Hawaii den 15. Rang und 2018 belegte er den zwölften Rang.

Im Mai 2022 konnte der 37-Jährige mit dem Ironman Australia bei seinem sechsten Start in Port Macquarie sein drittes Ironman-Rennen gewinnen.

Seine Spitznamen sind „Berkel“ oder „Berky“. Tim Van Berkel wird trainiert von Grant Giles. Seit März 2012 ist er  verheiratet und lebt mit seiner Frau in Port Macquarie.

Sportliche Erfolge 
Triathlon Kurz- und Mitteldistanz
Triathlon Langdistanz
(DNF – Did Not Finish)

Weblinks 
 Offizielle Website von Tim Berkel

Einzelnachweise 

Triathlet (Australien)
Australier
Geboren 1984
Mann